Михаи́л Дми́триевич Коропцо́в (20 августа 1939 — 13 декабря 2007) — советский и российский оператор игрового и неигрового кино.

Биография 
Родился в Москве в семье служащих. По окончании школы поступил на операторский факультет ВГИКа в мастерскую Л. В. Косматова.

На время студенческой производственной практики был распределён в операторскую группу картины «Они шли на Восток» (1961).По окончании института в 1961 году также работал на «Мосфильме» на картинах «Монета (1962)», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964), «Скверный анекдот» (1966) (на двух последних — в качестве второго оператора). В дальнейшем — оператор-постановщик. Кроме фильмов вместе с режиссёром А. Мкртчяном участвовал в создании нескольких выпусков киножурнала «Фитиль». Сотрудничал с ТО «Экран».

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Скончался 13 декабря 2007 года в Москве. Похоронен на Рогожском кладбище.

Семья 
 отец — Дмитрий Порфирьевич Коропцов, до Великой Отечественной войны бывший заместителем директора «Мосфильма»
 жена — Татьяна Юрьевна Коропцова, переводчик и преподаватель МГПИИЯ имени М. Тореза
 сын — Максим (род. 1966), российский продюсер, соучредитель студии «Рекун» (1996), студии «Мармот-Фильм» (2010)
 приёмный сын (на самом деле — внук, сын Максима Коропцова) — Евгений (род. 1985), фотограф.

Фильмография 

  — Одни <small>(совместно с М. Сусловым)</small>
  — Лунные ночи (совместно с В. Захарчуком)</small>
  — Опекун
  — Земля Санникова
  — Родины солдат
  — Трудный день – понедельник
  —  Мой Геленджик (документальный)
  — Лекарство против страха
  — Антарктическая повесть
  — Такие же, как мы!
  — Путешествие будет приятным
  — Законный брак
  — Сказочный мир Александра Птушко (короткометражный) 
  — Захочу — полюблю
  — Исчадье ада <small>(совместно с В. Эпштейном-Стрельцыным)
  — Звёзды на море 
  — Время любить и время ненавидеть (документальный)
  — Бульварный роман <small>(совместно с В. Фастенко)</small>
  — На заре туманной юности
  — Опять надо жить
  — Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина (документальный)
  — Покаянная любовь

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Тайные грехи Натальи Фатеевой // Экспресс-газета, 04 Августа 2006

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Операторы-постановщики
Кинодокументалисты
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Рогожском кладбище